Adrienne Monnier (1892-1955), éditrice et écrivain française ;
 Alain Monnier (1954-), écrivain français ;
 Albert Monnier (1829-1900), biographe et auteur français de vaudeville ;
 Blanche Monnier (1849-1913), femme séquestrée ;
 Claude Monnier (1938-2016), journaliste suisse ;
 Cécile Monnier (1866-1956), médium française ;
 Claire-Lise Monnier (1894-1978), peintre suisse ;
 , tireur français ; 
 Franck Monnier, égyptologue français ;
 Gabriel Monnier (1977-), patineur artistique français ;
 Henry Monnier (1799-1877), dramaturge français ;
 Henry Le Monnier (1893-1978), dessinateur français ;
 Hilarion Monnier (1646-1707), bénédictin et érudit français ;
 Hippolyte-Désiré Monnier (1788-1867), archéologue français ;
 Jackie Monnier (18?-19?), actrice française ;
 Jean Monnier (1930-2018), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Monnier (1795-18?), homme politique français ;
 Jean-Charles comte Monnier (1758-1816), général français ;
 Jean-Jacques Monnier (1944-), écrivain breton ;
 Jean-Louis Monnier (1780-1842), homme politique français ;
 Jean-Pierre Monnier (1921-1997), écrivain suisse ;
 Jérémy Monnier (1989-), tireur sportif français ;
 Joseph Gabriel Monnier de Courtois (1745-1818), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Léon Monnier (1844-1923), homme politique français ;
 Louis Monnier (18?-1969), athlète français ;
 Louis-François Lemonnier, dit Monnier (?-1776), relieur français ;
 Louis-Gabriel Monnier (1733-1804), graveur français ;
 Marc Monnier (1829-1885), écrivain franco-suisse ;
 Marcel Monnier (1853-1918), explorateur, grand reporter, photographe et écrivain français ;
 Marcel Monnier (1907-1996), neurophysiologiste et neurologue suisse ;
 Marie Thérèse Richard de Ruffey, marquise de Monnier (1754-1789), connue par sa liaison avec Mirabeau ;
 Marius Monnier (1871-1938), caricaturiste et romancier d'anticipation français ;
 Mathilde Monnier (1959-), danseuse et chorégraphe française ;
 Nicolas Monnier (1964-), psychiatre et écrivain français ; 
 Paul Monnier (1907-1982), peintre suisse ;
  ;
 Pierre Monnier (1911-2006), éditeur nantais ;
 René Nicolas Monnier, dit Le Monnier (1741-1819), général de division français ;
 René Monnier (1910-1970), homme politique français ;
 Thyde Monnier (1887-1967), de son vrai prénom Mathilde, écrivain féministe provençale.

Patronyme français